RGH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Balurghat (India)